Анато́лий Дми́триевич Алексе́ев ( — 29 января 1974) — пилот Управления полярной авиации Главсевморпути, лётчик-испытатель, участник спасения экспедиции Умберто Нобиле (1928) и воздушной экспедиции на Северный полюс (1937), Герой Советского Союза ().

Биография 
Родился  в польском городе Ломжа ныне Подляского воеводства Польши. Русский. Жил с родителями в городе Сергиев Посад, здесь в 1918 году окончил гимназию.

В Красной армии с марта 1920 года. В 1921 году окончил ускоренный курс Военной электротехнической школы комсостава РККА, служил радистом в пехоте. Участник подавления крестьянского восстания А. Антонова в Тамбовской губернии в 1921 году. С 1924 года — руководитель электролаборатории Высшей школы вспомогательных служб ВВС. В июле — октябре 1925 года — инструктор по радио в Севастопольской военной авиационной школе морских лётчиков, затем вновь руководитель лаборатории Военной школы спецслужб ВВС. С мая 1928 года — лётчик-наблюдатель авиационной эскадрильи Морских сил Чёрного моря (Севастополь). В 1928 году в составе экипажа Б. Г. Чухновского участвовал в поисках экспедиции Умберто Нобиле. С декабря 1929 года — старший инженер в НИИ ВВС РККА.

В мае 1930 года уволен в резерв РККА и стал лётчиком полярной авиации Севморпути. В 1936 году участвовал в проводке Северным морским путём эскадренных миноносцев «Сталин» и «Войков» на Тихий океан.

Под руководством А. Д. Алексеева экипаж самолёта Н-172 участвовал в высадке экспедиции И. Д. Папанина на Северный полюс в 1937 году. 21 мая в 11.35 М. В. Водопьянов впервые в мире посадил самолёт на Северный полюс. 25 мая с острова Рудольфа к полюсу вылетели три оставшихся самолёта. Но достичь его благополучно, с первой попытки, удалось только В. С. Молокову. Алексеев вынужден был посадить самолёт в семнадцати километрах от полюса. Он пережидал непогоду два дня и смог прилететь на полюс только два дня спустя. На обратный путь бензина не хватало, однако Алексеев отказался бросить машину. Он совершил посадку на льдину недалеко от 84-й параллели. Вскоре с острова Рудольфа прилетел П. Г. Головин и привез ему бензин.

За образцовое выполнение правительственного задания и проявленные мужество и героизм Алексеев Анатолий Дмитриевич 27 июня 1937 года удостоен звания Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 38.

В дальнейшем Алексеев А. Д. продолжал работать пилотом Севморпути. Осенью 1937 года принимал участие в поисках самолёта ДБ-А (бортовой номер Н-209) Сигизмунда Леваневского. В 1938 году возглавлял авиационный отряд по спасению экипажей судов «Сибиряков», «Малыгин» и «Седов» в северной части моря Лаптевых. Был награждён орденом Красной Звезды. Алексеев является одним из основоположников новых методов ледовой разведки. Член ВКП(б) с 1939 года.

С 1939 года работал лётчиком-испытателем на авиационном заводе № 22 имени С. П. Горбунова (город Казань). Провёл заводские и государственные испытания опытного дальнего бомбардировщика ДБ-240, запущенного в серию под индексом Ер-2. В начале 1941 года совершил перелёт Москва-Омск-Москва без посадки в Омске со сбросом там 1000 килограммов условных бомб.

Участник Великой Отечественной войне с июля 1941 года. Был откомандирован из Народного Комиссариата авиационной промышленности СССР в тяжёло-бомбардировочную авиационную группу. Служил в составе 81-й авиационной дивизии дальнего действия. Был командиром эскадрильи. На ТБ-7 совершил двадцать семь боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника, в том числе в Кёнигсберге и Вильно.

В феврале 1942 года командир корабля 746 полка ДД полковник Алексеев награждён орденом Красного Знамени за 6 ночных боевых вылетов на бомбардирование (из них 2 — на Кенигсберг) в сложных метеоусловиях.

С 1944 года вновь на лётно-испытательной работе. Испытал семьдесят два типа военных самолётов. С 1958 года — в запасе.

Жил в городе-герое Москве. Работал в Управлении полярной авиации и в аэропорту Шереметьево (Москва). Скончался 29 января 1974 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 38)
 Три ордена Ленина (25.02.1937, 27.06.1937, 05.11.1946)
 Пять орденов Красного Знамени (08.10.1928, 20.02.1942, 03.11.1944, 15.11.1950, 16.10.1957)
 Орден Отечественной войны I степени (29.04.1944)
 Три ордена Красной Звезды (03.05.1940, 29.08.1955, 23.01.1957)
 Медали СССР:
 «За боевые заслуги» " (28.10.1967)
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 «За оборону Москвы»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 «В память 800-летия Москвы»

Память 
 Похоронен в Москве в колумбарии Новодевичьего кладбища (секция 125).
 В 1965 году или ранее имя полярного лётчика Алексеева было присвоено горе в Антарктиде (на Земле Эндерби). Нанесена на карту советской антарктической экспедицией в 1962 году (координаты: ).
 Именем Алексеева названа улица в Красноярске.
 В Енисейском пароходстве в 1940—1960-х гг. работал буксирный пароход «Лётчик Алексеев».

В кино 
В советско-итальянском фильме «Красная палатка» (1969) роль Анатолия Алексеева исполнил Юрий Назаров.

См. также 
 Амундсен, Руаль

Примечания

Литература

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Полярные лётчики
Лётчики-испытатели СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Почётные граждане Сергиева Посада
Выпускники Сергиево-Посадской гимназии